
Snap

Астрономия 
 SNAP (Standard Notation for Astronomy Procedures) — язык программирования для управления системами радиотелескопов.
 SNAP (спутниковый телескоп) — космический проект по исследованию сверхновых звёзд.

Биология 
 SNAP-25 — мембранный белок.

Музыка 
 Snap music — поджанр хип-хоп музыки, возникший в начале 2000-х годов.
 Snap! — музыкальная группа, созданная в 1989 году немецкими продюсерами Майклом Мюнцингом (Michael Münzing) и Лукой Анзилотти (Luca Anzilotti).
 Snap! — альбом группы The Jam.
 Snap — песня группы Slipknot.
 Snap Yo Fingers — первый сингл с дебютного альбома рэпера Лил Джона Crunk Rock.
 Snap (песня Розы Линн) — сингл армянской певицы Розы Линн, представляющий Армению на конкурсе песен «Евровидение-2022».

Другое 
 SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) — Американская программа льготной покупки продуктов.
 SNAP (Systems for Nuclear Auxiliary Power) — экспериментальная программа NASA по разработке источников электропитания для космических аппаратов на основе делящихся материалов.
 файлы Snappy (.snap)
 Snap! — развитие Скретч от университета Беркли
 Snap Inc.